Sv est un symbole, qui signifie :
 Sievert, une unité dérivée d'équivalent de dose du Système international d'unités
 Sverdrup, unité de mesure utilisée en océanographie

SV est un code, qui signifie :
 Salvador,  
 selon la norme ISO 3166-1, alpha-2 (liste des w  pays)qc
 selon la liste des Internet TLD (Top level domain) : .sv
 Saudi Arabian Airlines (Arabie saoudite), selon le code AITA des compagnies aériennes
 selon le code OACI des compagnies aériennes, Saudi Arabian Airlines a pour code SVA

sv est un code, qui signifie :
 la langue suédoise selon le code ISO 639

SV peut désigner :
 Suzuki SV, une moto de marque Suzuki

SV est l'abréviation de :
 simplicité volontaire, un mouvement de société qui propose à chacun de réduire sa dépendance à l'argent et à la vitesse
 Stattkus-Verzeichnis, le catalogue  des œuvres du compositeur Claudio Monteverdi
 sub verbo, « au mot », pour renvoyer (dans une note de bas de page par exemple) à l'article d'un dictionnaire, encyclopédie ou tout autre corpus où, les mots-vedettes étant classés par ordre alphabétique, il est plus pratique de faire référence à ceux-ci plutôt qu'à une page (se note généralement s.v.)
 Sosialistisk venstreparti, parti socialiste norvégien. Littéralement : « Parti socialiste de gauche », ainsi nommé car il se considère comme à gauche, sur l'échiquier politique, du grand parti social-démocrate Det norske Arbeiderparti
 sciences de la vie, un domaine scientifique
 SV est le nom de la faculté des sciences de la vie à l’EPFL. Cette faculté couvre un grand nombre de domaines, tels que la programmation informatique, la biologie, la chimie, la physique, la médecine et les mathématiques.

SV peut également être l'abréviation de la Saint-Valentin (utilisée chez les jeunes, bien que très peu)
Code

SV peut également être l'abréviation anglaise de Sailing Vessel (c'est-à-dire Voilier en Anglais)